Puchar Irlandii w piłce nożnej (,  lub od nazwy sponsora Extra.ie FAI Cup) – cykliczne rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu krajowego w Irlandii. Organizowane co sezon przez Irlandzki Związek Piłki Nożnej (FAI) i przeznaczone są dla krajowych klubów piłkarskich. Najważniejsze po Premier Division piłkarskie rozgrywki w kraju. Triumfator danej edycji Pucharu zyskuje prawo reprezentowania swego kraju w następnej edycji Ligi Europy.

Historia 
Zostały zainaugurowane w styczniu 1922 roku i do 1936 roku nazywane były Free State Cup, czyli Puchar Wolnego Państwa. Pierwszym zwycięzcą został klub St James’s Gate F.C. z Dublina. Najwięcej końcowych triumfów (25) ma na swoim koncie klub Shamrock Rovers F.C., również ze stolicy Irlandii. Największa w historii wygrana w rozgrywkach pucharowych miała miejsce 29 listopada 2020 r., kiedy Dundalk F.C. pokonał Athlone Town F.C. 11:0 w półfinale.

Format 
Format rozgrywek był wiele razy zmieniany. Do 2002 roku rozgrywane były systemem jesień-wiosna, obecnie rozgrywa się je systemem wiosna-jesień. Obecnie wszystkie rywalizacje od rundy wstępnej do finału rozgrywane są w jednym meczu. Zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, a pokonany odpada z rywalizacji. W wypadku kiedy w regulaminowym czasie gry padł remis zarządza się dogrywkę, a jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, to dyktowane są rzuty karne. Od sezonu 2021 rozgrywki składają się z 6 etapów: rundy wstępnej eliminacyjnej, 1/16 finału, 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Oprócz powtórki finału w 1973 roku, która była rozegrana w mieście Cork, wszystkie pozostałe finały rozegrano w Dublinie. Do początku lat 90. zazwyczaj grano decydujący mecz na stadionie Dalymount Park, w okresie późniejszym korzystano także z innych aren (Lansdowne Road, Tolka Park, RDS Arena). Od 2010 roku finał ma już na stałe gościć na Aviva Stadium.

Zwycięzcy i finaliści 

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Irlandii na podium oficjalnie stawało w sumie 31 drużyna. Liderem klasyfikacji jest Shamrock Rovers F.C., który zdobył 25 Pucharów.

Stan na 31.12.2022.

Klasyfikacja według miast 
Siedziby klubów: Stan na 31.12.2022.

Zobacz też 
 Superpuchar Irlandii

Przypisy

Bibliografia 
 Lista Finałów Pucharu w bazie RSSSF 
 
 Lista Finałów Irlandii w bazie League321 

!